Voici la liste des planètes mineures numérotées de 416001 à 417000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 416001 à 417000

416001-416100

416101-416200

416201-416300

416301-416400

416401-416500

416501-416600

416601-416700

416701-416800

416801-416900

416901-417000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000